Алекса́ндр Краси́льников:
 Красильников, Александр Александрович (1861—1931) — заведующий Заграничной агентурой Департамента полиции.
 Красильников, Александр Антонович (1868—1919) — русский артист, цирковой режиссёр и предприниматель.
 Красильников, Александр Львович (род. 1960) — директор ЧП «Крымнефтесервис», депутат Севастопольского городского совета, президент Федерации Футбола Севастополя.
 Красильников, Александр Михайлович (?—после 1917) — генерал-лейтенант, общественный деятель. 
 Красильников, Александр Петрович (1892—1947) — зам. председателя Совдепа в г. Сызрань, офицер в составе 25-й Чапаевской дивизии.
 Красильников, Александр Фёдорович (1898—1957) — советский инженер-металлург.